Get in Where You Fit In — п'ятий студійний альбом американського репера Too Short, виданий 23 жовтня 1993 р. лейблом Jive Records. У записі платівки взяли участь Ент Бенкс, The Dangerous Crew, Father Dom та ін. RIAA надала альбому платиновий статус. На цензурованій версії відсутні 4 пісні.

Список пісень

Цензурована версія 
 «I'm a Player» — 6:01
 «Just Another Day» — 6:15
 «Gotta Get Some Lovin'» — 4:32
 «Money in the Ghetto» — 5:43
 «Get in Where You Fit In» — 8:34
 «Playboy $hort» — 4:48
 «Way Too Real» — 5:42
 «It's All Good» — 6:03
 «Only the Strong Survive» — 5:05

Семпли 
 «Don't Fight the Intro»
 «Don't Fight the Feeling» у вик. One Way
 «Blowjob Betty»
 «Bam Bam» Sister Nancy
 «Gotta Get Some Lovin'»
 «Love Spell» у вик. The Fatback Band
 «I'm a Player»
 «Hollywood Squares» у вик. Bootsy's Rubber Band
 «Just Another Day»
 «Bounce, Rock, Skate, Roll» у вик. Vaughan Mason and Crew
 «Money in the Ghetto»
 «Hollywood Swinging» у вик. Kool & the Gang
 «Oakland Style»
 «Heart of Stone» у вик. Silver Convention
 «All My Bitches Are Gone»
 «Shameless» у вик. Вілсона Пікетта
 «Dangerous Crew»
 «Freak of the Week» у вик. Funkadelic
 «Get in Where You Fit In»
 «La Di Da Di» у вик. Дуґа І. Фреша й Slick Rick
 «Playboy Short»
 «Mug Push» у вик. Бутсі Коллінза

Чартові позиції

Альбому

Синглів 
«I'm a Player»

«Money in the Ghetto»

Посилання 

Альбоми Too Short
Альбоми Jive Records
Англомовні музичні альбоми